Corel Ventura, primer programari popular d'autoedició per a ordinadors compatibles amb l'IBM PC 
 Toponímia:
 Ventura (Califòrnia)
 Ventura (Iowa)
 Mas de Ventura (Constantí), masia de Constantí (Tarragonès) protegida com a bé cultural d'interès local 
 Biografies:
 Agustí Ventura i Conejero (Xàtiva, 1943), historiador valencià i cronista de la Ciutat de Xàtiva
 Alba Ventura (Barcelona, 1978), pianista catalana 
 Albert Ventura (Badalona, 1992), jugador de bàsquet català que juga en la posició d'escorta
 Anna Ventura, jugadora d'esquaix, raquetbol i softraquet catalana 
 Enrique Ventura (1946, Madrid), dibuixant de còmics i de dibuixos animats i novel·lista que va formar part del duet Ventura & Nieto juntament amb el guionista Miguel Ángel Nieto 
 Ester Ventura, directora econòmica i financera del conglomerat de societats Innova 
 Feliu Ventura (Xàtiva, 1976), cantautor valencià
 Jair Ventura Filho (Rio de Janeiro, 1944), futbolista brasiler 
 Jaume Ventura, diversos personatges
 Jesús Ventura i Barnet (Barcelona, 1960), compositor de sardanes, director de cobla, intèrpret i activista sardanista 
 Joan Ventura i Sureda (Palamós, 1884 - Nova York, 1960), traductor i militant catalanista
 Joan Ventura i Solé (Valls, 1918 - 1994), periodista i polític català 
 Jordi Ventura i Subirats (Barcelona, 1932-1999), historiador català especialitzat en cultures minoritàries i en occitanisme 
 Josep Maria Ventura i Ferrero, farmacèutic i empresari català 
 Josep Maria Ventura i Casas o Pep Ventura (Alcalá la Real, Jaén, 1817 - Figueres, Empordà, 1875), músic i compositor de sardanes 
 Lino Ventura (Parma, 1919 - Saint-Cloud, França, 1987), actor italià 
 Miquel Ventura i Balanyà (Reus, 1878 — Madrid, 1930)
 Núria Ventura i Brusca (Ulldecona, Montsià, 1974), periodista i política catalana, militant del PSC i de MES
 Pere Ventura (Barcelona, 1960 − Madrid, 2014), actor català
 Rafael Ventura Melià (Riola, Ribera Baixa, 1948), periodista valencià 
 Ray Ventura (Châteaudun, Eure i Loir, 1908 - Palma, Balears, 1979), músic francès 
 Rudy Ventura (Canet de Mar, Maresme, 1926 - Barcelona, 2009), trompetista
 Santiago Ventura Bertomeu (Borriana, 1980), tennista valencià 
 Vicent Ventura i Beltran(Castelló de la Plana, 1924 - València, 1998), polític i periodista valencià
 Wences Ventura (Xàtiva, 1962), poeta i traductor valencià